Wolfgang Gans zu Putlitz ist der Name folgender Personen:
 
* Wolfgang Gans zu Putlitz (Politiker) (1857–1931), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Wolfgang Gans zu Putlitz (Diplomat) (1899–1975), deutscher Diplomat